Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Budy – kolonia wsi Łuczaje w woj. podlaskim w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Kolonia Budy – osada wsi Olszowa Droga w woj. podlaskim w pow. monieckim, w gminie Goniądz
 Kolonia Budy – kolonia wsi Budy w woj. podlaskim w pow. białostockim, w gminie Michałowo